Nièvre bezeichnet:
 Nièvre (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire
 Département Nièvre, französisches Département in der Region Burgund
 Nièvre de Champlemy, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Nièvre
 Nièvre d’Arzembouy, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Nièvre
 Petite Nièvre, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Nièvre d’Arzembouy
 Nièvre (Somme), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Somme